Antoine ou Anthony Hamilton (1646-1720), écrivain écossais d'expression française ;
 Anthony Hamilton-Smith (3 baron Colwyn ; 1942-), pair, dentiste et homme politique britannique ;
 Anthony Hamilton (1971-), chanteur américain ;
 Anthony Hamilton (1971-), joueur professionnel de snooker britannique.

Voir aussi  

 Antony Hamilton (1952-1995), acteur britannique